La Capelle ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Capelle im Département Aisne
La Capelle-Balaguier im Département Aveyron
La Capelle-Bleys im Département Aveyron
La Capelle-Bonance im Département Aveyron
La Capelle-et-Masmolène mit dem Ortsteil La Capelle (Gard) im Département Gard
La Capelle-lès-Boulogne im Département Pas-de-Calais

Siehe auch:
Lacapelle, La Chapelle